.dwt (.DWT; .Dwt) — расширение имён файлов нескольких типов:
 шаблоны Adobe Dreamweaver;
 динамические веб-шаблоны;
 шаблоны AutoCAD.

dwt